Rotis ist:

 Rotis (Leutkirch im Allgäu), ein Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, gehört zur Gemarkung der Teilgemeinde Hofs
 Rotis (Schriftart), eine nach dem Ort benannte Schrift, die vom Grafikdesigner Otl Aicher entworfen wurde, dessen Studio sich im Ort befand

Siehe auch:
 Rotis Institut für analoge Studien